

Ситниково — село, Баєвський район, Алтайський край
 Ситниково — присілок, Грязовецький район, Вологодський район
 Ситниково — село, Омутинський район, Тюменська область